Хрон (бог времена), примордијални бог из грчке митологије
 Хрон (Титан), титан из грчке митологије

Види још 
 Хронос (вишезначна одредница)
 Крон (вишезначна одредница)
 Хрон (вишезначна одредница)